Соломенное (), село,
Охримовский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Село ликвидировано в 1991 году.

Географическое положение 
Село Соломенное находится на левом берегу реки Плотва, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Соломенное (Ивановский сельский совет) (нежилое), ниже по течению на расстоянии в 1 км на противоположном берегу — село Неждановка.

История 
 1991 — село снято с учета в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района